Cosa hace referencia a varios elementos, como por ejemplo:

Conceptos 

 Cosa, en ontología, objeto concreto o material como individuo sustancial dotado con todas sus propiedades sustanciales, en particular la propiedad de cambiar. Por ejemplo, los átomos, los campos, etc.
 Cosa, en derecho, objeto en una relación jurídica.

Lugares 

 Cosa (Teruel), localidad española en la provincia de Teruel.
 Cosa (puerto), en la época del Imperio Romano, en la costa del Mar Tirreno, puerto próximo a la actual ciudad de Ansedonia.

Entretenimiento 

 La Cosa, uno de los superhéroes de Marvel Comics, también llamado «La Mole».
 La cosa, o La cosa de otro mundo, de John Carpenter.
 La cosa, versión de la película The Thing de John Carpenter.
 La cosa, programa de televisión cómico de México.